Higham puede referirse a:

Inglaterra 
 Higham (Babergh), Suffolk
 Higham (Derbyshire)
 Higham (East Suffolk), Suffolk
 Higham (Kent)
 Higham (Lancashire)
 Higham (Yorkshire del Sur)
 Higham on the Hill, Leicestershire
 Higham Ferrers, Northamptonshire

Personas 
 Charles Higham, un autor y poeta
 Jennifer Higham, una actriz británica